Коссель () — фамилия.

Известные носители:
 Коссель, Альбрехт (1853—1927) — немецкий биохимик, физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине;
 Коссель, Вальтер (1888—1956) — немецкий физик.